L'aéroport d’Amos-Magny est un aéroport situé au Québec, au Canada.

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des aéroports au Québec
 Transport aérien au Québec

Lien externe 
 Site officiel

Amos
Transport en Abitibi-Témiscamingue
Bâtiment en Abitibi-Témiscamingue
Abitibi (municipalité régionale de comté)
Projet:Croissant boréal